Latinisering kan avse:
Att ge ett namn eller uttryck på ett annat språk en latinsk form – se Latiniserade namn
Att skriva ett ord från ett språk som använder ett annat alfabet med latinska bokstäver – se Romanisering (lingvistik)
Romerska rikets assimilering av nya provinser – se Romanisering (assimilering)
Den process och metod som lägger grunden för läsfärdighet på svenska - se Latinisering (metod)